Daily News o The Daily News è il nome di numerosi quotidiani. Tra questi:

Oceania
 Daily News (Perth, Australia – in stampa dal 1882 al 1990)
 Taranaki Daily News (New Plymouth, Nuova Zelanda)

Asia
 Gulf Daily News (Bahrain – in lingua inglese)
 Daily News (Karachi)
 Daily News (Sri Lanka)
 Daily News (Thailandia – in lingua thailandese)

Nord America

Stati Uniti d'America
 The Daily News (San Francisco, California)
 Daily News (Frederick, Maryland)
 The Daily News (Batavia, New York)
 Daily News (New York)
 The Daily News (Palo Alto, California)
 Daily News (Red Bluff, California)
 The Daily News (McKeesport, Pennsylvania)
 The Daily News (Memphis, Tennessee)
 The Daily News (Longview, Washington)
 Chicago Daily News (Chicago, Illinois)
 Jacksonville Daily News (Jacksonville, Carolina del Nord)
 Los Angeles Daily News (Los Angeles, California)
 Middlesboro Daily News (Middlesboro, Kentucky)
 Philadelphia Daily News (Filadelfia, Pennsylvania)
 The Ball State Daily News (Muncie, Indiana)
 The Galveston County Daily News (Galveston, Texas)

Canada
 The Daily News (Halifax, Nuova Scozia)
 The Daily News (Saint John's, Terranova e Labrador)

Isole Vergini americane
 The Virgin Islands Daily News

Africa
 Daily News Egypt (Egitto – in lingua inglese)
 The Daily News (Durban, Sudafrica)
 Daily News (Tanzania)
 Daily News (Harare, Zimbabwe)

Europa
 Daily News (Irlanda – ebbe breve vita nel 1982)
 Daily News (Regno Unito – dal 1846 al 1930, quando si fuse con il Daily Chronicle per dar vita al News Chronicle)
 London Daily News (regno Unito – ebbe breve vita nel 1987)